Hirschthal peut désigner :
Hirschthal, commune suisse, située dans le canton d'Argovie ;
Hirschthal, commune allemande, située dans le Land de Rhénanie-Palatinat.